Исманов — фамилия; имеет женскую форму Исманова.
 Исманов, Умиджон Акбаралиевич (род. 1989) — узбекский борец вольного стиля, чемпион Азии, призёр Азиатских игр.
 Исманов, Хусаин (1924—1956) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.